Marcucci est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Andrea Marcucci (1965), homme politique italien ;
 François Antoine Marcucci (1717-1798), prêtre italien, fondateur, vénérable ;
 Gian Marco Marcucci, (né en 1954), homme politique de Saint-Marin ;
 Maria Giuseppina Teresa Marcucci (1888-1960), religieuse, vénérable ;
 Ornella Marcucci, actrice italienne ;
 Tadeo Marcucci (2001-), joueur argentin de hockey sur gazon.
 Valentina Marcucci (1998-), joueuse argentine de hockey sur gazon.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien
Patronyme argentin